Жомарткали Баясилович Жексембинов ( род. 1 сентября 1943; , Талды-Курганская область, Казахская ССР) — казахстанский государственный и общественный деятель, ветеран партии. Депутат Сената Парламента Республики Казахстан (2002—2008).

Биография 
Жомарткали Баясилович Жексембинов Родился 1 сентября 1943 года в селе Талапты Кировского района (ныне Коксуский район) Талды-Курганской области.

В 1972 году окончил Алматинский зоотехнический институт по специальности «учёный-агроном».

Трудовая деятельность 
С 1960 по 1962 годы — Заведующий военно-учетным столом Коксуского аулсовета.

С 1966 по 1968 годы — Колхозник.

С 1968 по 1972 годы — Инструктор Талды-Курганского, Кировского райкомов партии.

С 1972 по 1975 годы — Первый секретарь Кировского райкома ЛКСМ (К).

С 1975 по 1983 годы — Заворготделом Аксуского райкома партии, председатель Аксуского КНК, председатель Аксуского РАПО.

С 1983 по 1984 годы — Заместитель заведующего орготделом Талды-Курганского обкома партии.

С 1984 по 1989 годы — Директор Талды-Курганской госплемстанции, зоотехник, главный зоотехник колхоза.

С 1989 по 1990 годы — Председатель Капальского РАПО.

С 1990 по 1994 годы — Директор Талды-Курганского зооветтехникума.

С 1995 по 2002 годы — Директор Талдыкорганского экономико-технологического колледжа Алматинской области.

С февраль 2009 года по настоящее время — Председатель комиссии партийного контроля Алматинского областного филиала НДП «Нур Отан».

Выборные должности, депутатство 
С март 1994 по март 1995 годы — Депутат Верховного Совета Республики Казахстан 13-го созыва от Коксуского избирательного округа № 117 Талдыкорганской области.

С 2002 по 2008 годы — Депутат Сената Парламента Республики Казахстан от Алматинской области, член Комитета по региональному и отраслевому развитию; член постоянного Комитета по аграрным вопросам и охране окружающей среды.

Член Комиссии по государственным наградам при Президенте Республики Казахстан;

Член Межпарламентской Ассамблеи Евразийского Экономического Сообщества;

Член группы сотрудничества с Парламентом Республики Беларусь, с Конгрессом США, с Сенатом Республики Польша, с Кнессетом Государства Израиль.

Награды и звания 
 Орден Курмет (декабрь 2006)
 Орден «Содружество» (МПА СНГ 2008 года)
 Почётная грамота Сената Парламента Республики Казахстан (2008)
 Почётный гражданин Алматинской области и города Талдыкорган.
 Благодарственное письмо Первого Президента Республики Казахстан.
 Награждён государственными юбилейными медалями Республики Казахстан и др.

Примечания

Ссылки 
 ЖЕКСЕМБИНОВ Жомарткали Баясилович — Депутат Сената Парламента Республики Казахстан от Алматинской области

Выпускники Алма-Атинского зооветеринарного института
Депутаты Верховного Совета Республики Казахстан XIII созыва
Депутаты Сената Парламента Казахстана
Общественные деятели Казахстана
Первые секретари районных комитетов КП Казахстана
Члены партии «Аманат»
Почётные граждане Алматинской области
Почётные граждане Талдыкоргана